Gyermekvédelmi Naptár – az Aradi Anya- és Gyermekvédelmi Szövetség kiadásában jelent meg négy kötetben 1924-re, 1925-re, 1926-ra és 1927-re. Székhely: Arad. Összeállította Lukáts Jenő és Stolcz Dániel.

Források 

A romániai magyarság sajtótermékei